Louis Dumont (né le  à Calgary,  dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il joue dans la Ligue de hockey de l'Ouest au niveau junior. Il est l'un des joueurs dominants de la ligue mais n'est jamais repêché par un club de la Ligue nationale de hockey. Entre 1994 et 2008, il évolue majoritairement dans l'ECHL. Son talent lui permirent d'abattre deux records de l'ECHL. Il est présentement le meneur au niveau des points en carrière et des assistances.

De 2006 à 2011, il joue dans la Ligue centrale de hockey avant de prendre sa retraite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 ||Pats de Regina ||LHOu ||72 ||34 ||49 ||83 ||68 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|1991-1992 ||Pats de Regina ||LHOu ||66 ||32 ||47 ||79 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Pats de Regina ||LHOu ||72 ||62 ||59 ||121 ||97 ||13 ||7 ||5 ||12 ||12
|-
|rowspan="2"|1993-1994 ||Pats de Regina ||LHOu ||35 ||26 ||33 ||59 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Blazers de Kamloops ||LHOu ||34 ||18 ||20 ||38 ||33 ||13 ||8 ||5 ||13 ||12
|-
|rowspan="2"|1994-1995 ||Tiger Sharks de Tallahassee ||ECHL ||5 ||1 ||0 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Thunderbirds de Wheeling ||ECHL ||62 ||25 ||33 ||58 ||81 ||3 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1994-1995 ||Crunch de Syracuse ||LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Thunderbirds de Wheeling ||ECHL ||66 ||24 ||39 ||63 ||57 ||6 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|1996-1997 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||64 ||42 ||45 ||87 ||106 ||17 ||6 ||11 ||17 ||8
|-
|1997-1998 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||66 ||31 ||48 ||79 ||71 ||12 ||6 ||5 ||11 ||17
|-
|1997-1998 ||Moose du Manitoba ||LIH ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Ice Gators de la Louisiane ||ECHL ||55 ||30 ||44 ||74 ||66 ||5 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|1999-2000 ||Ayr Scottish Eagles ||IHSL ||14 ||1 ||4 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||44 ||26 ||37 ||63 ||38 ||12 ||2 ||5 ||7 ||10
|-
|2000-2001 ||Lynx d'Augusta ||ECHL ||60 ||25 ||47 ||72 ||108 ||3 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
|2000-2001 ||Lock Monsters de Lowell ||LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||72 ||32 ||70 ||102 ||139 ||3 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2002-2003 ||Ice Pilots de Pensacola ||ECHL ||68 ||20 ||51 ||71 ||97 ||4 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2003-2004 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||72 ||33 ||51 ||84 ||70 ||5 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|2004-2005 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||72 ||20 ||46 ||66 ||65 ||4 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2005-2006 ||Grizzlies de l'Utah ||ECHL ||65 ||16 ||55 ||71 ||72 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2006-2007 ||RiverKings de Memphis ||LCH ||61 ||20 ||35 ||55 ||96 ||18 ||5 ||12 ||17 ||20
|-
|2007-2008 ||RiverKings du Mississippi ||LCH ||64 ||16 ||35 ||51 ||42 ||3 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
|2008-2009 ||RiverKings du Mississippi ||LCH ||64 ||25 ||40 ||65 ||60 ||12 ||3 ||7 ||10 ||12
|-
|2009-2010 ||RiverKings du Mississippi ||LCH ||63 ||23 ||40 ||63 ||47 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2010-2011 ||RiverKings du Mississippi ||LCH ||66 ||15 ||33 ||48 ||75 ||5 ||2 ||2 ||4 ||4

Records 
ECHL
Plus de points en carrière – 891 (1994-2006)
Plus de d'assistances en carrière – 566 (1994-2006)

Notes et références 

Naissance en janvier 1973
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Pats de Regina
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Thunderbirds de Wheeling
Joueur des Tiger Sharks de Tallahassee
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des RiverKings de Memphis
Joueur des RiverKings du Mississippi
Joueur des Ayr Scottish Eagles
Attaquant de hockey sur glace